Moritz Bardeleben ist der Name folgender Personen:

* Moritz von Bardeleben (General) (Karl Moritz Ferdinand von Bardeleben; 1777–1868), deutscher Generalleutnant der Infanterie
 Moritz von Bardeleben (Verwaltungsjurist) (Heinrich Moritz Albert von Bardeleben; 1814–1890), deutscher Verwaltungsjurist
 Moritz Bardeleben (Richter) (Ferdinand Moritz Bardeleben; 1827–1892), deutscher Richter